Li або li може выдноситися до:
 Лі (ритуал) — одна з центральних категорій конфуціанства
 Лі (народ) — етнічна група у Китаї
 Лі (одиниця довжини) — традиційна китайська одиниця вимірювання відстані
 LI — число 51 римськими цифрами
 Li — інтегральний логарифм
 Лисянь — назва кількох повітів у Китаї

Абревіатура:
 Літій, символ «Li» — хімічний елемент
 Двобуквений код стандарту ISO 3166-1 для Ліхтенштейну
 .li — національний інтернет-домен верхнього рівня для Ліхтенштейну
 Двобуквений код стандарту ISO 639 для лімбургської мови

Акроніми для:
 Ліберальний Інтернаціонал
 Лінійна незалежність
 Linguistic Inquiry — американський реферованих лінгвістичний журнал видавництва «MIT Press»
 Лонг-Айленд
 li — HTML-елемент для створення впорядкованих або невпорядкованих списків

Див. також 
 Лі
 Лю